Chico Mattoso (1978-), écrivain, traducteur et  scénariste brésilien ;
 Glauco Mattoso (1951-), poète et écrivain brésilien ;
 José Mattoso (1933-), historien médiéviste et un professeur d'université portugais ;
 Katia de Queiros Mattoso (1931-2011), historienne grecque.
Patronyme brésilien
Patronyme portugais